Ionești (Gorj) ;
 Ionești (Vâlcea) ;